Грірсон () — прізвище шотландського походження, яке носили або носять такі особи:

 Джон Грірсон — шотландський документаліст
 Сесілія Грірсон — перша аргентинська жінка-лікар

Див. також 
 Клан Грірсон